Клип може да се односи на:
 Клип (цваст), врсту цвасти код биљака
 Клип (мотор), део мотора
 Клип кукуруза, назив за плод кукуруза
 Видео клип, кратак видео-запис
 Клип (филм), српски филм